Кварта — металевий кухлик.
 Кварта — міра рідких і сипких тіл у деяких країнах.
 Кварта — музичний інтервал.
 Кварта — податок у Королівстві Польському для утримання кварцяного війська.
 Кварта — позиція або фігура у фехтуванні.